Meyenburg – città tedesca
 Berkholz-Meyenburg – frazione della città tedesca di Schwedt/Oder